Green Is Gold — компіляція американського реп-рок гурту Kottonmouth Kings, видана у 2006 р. не для продажу, а виключно як промо. До релізу потрапили ремікси та раритетні записи.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Kottonmouth Kings
Англомовні музичні альбоми